Osoby:
 Jacek Bończyk (ur. 1967) – polski aktor teatralny i filmowy, piosenkarz, autor tekstów piosenek, scenarzysta i reżyser
 Olga Bończyk (ur. 1968) – polska aktorka teatralna, filmowa i wokalistka

Zobacz też:
 Bończyk – osiedle w Mysłowicach